Satcom – azienda italiana del settore servizi di telecomunicazione
 Satcom – sistema di comunicazione satellitare del sistema Inmarsat